Massoti – abitanti di Massa San Giorgio
Massoti – abitanti di Massa Santa Lucia